Baureihe 92 steht für Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge D der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 92.0: Württembergische T 6
 Baureihe 92.1: Württembergische T 4
 Baureihe 92.2–3: Badische X b
 Baureihe 92.4: Preußische T 13.1
 Baureihe 92.4: BLE Nr. 31, LBE Nr. 123 bis 129, KOE Nr. 10 und 11
 Baureihe 92.5–11: Preußische T 13 (Bauart Union), PKP-Baureihe TKp1, ČSD-Baureihe 415.0
 Baureihe 92.20: Pfälzische R 4/4, Bayerische R 4/4
 Baureihe 92.21: BBÖ 578, PKP-Baureihe TKp101
 Baureihe 92.22–23: BBÖ 178, PKP-Baureihe TKp11, ČSD-Baureihe 422.0, JDŽ 52
 Baureihe 92.24: LAG Nr. 65 bis 77 
 Baureihe 92.25: BBÖ 478
 Baureihe 92.26: PKP-Baureihe TKp30
 Baureihe 92.27: PH-Baureihe G, PH-Baureihe G'
 Baureihe 92.28: PKP-Baureihe TKp12
 Baureihe 92.29: ELNA 6 (von der Görlitzer Kreisbahn übernommen)
 Baureihe 92.33: Hafenbahn Stettin Nr. IX
 Baureihe 92.61: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 92.60–68
 Baureihe 92.62: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 92.60–68
 Baureihe 92.63: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 92.60–68
 Baureihe 92.64: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 92.60–68
 Baureihe 92.65: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 92.60–68
 Baureihe 92.66: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive, siehe DR-Baureihe 92.60–68
 Baureihe 92.67: durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven HBE 18–19
 Baureihe 92.68: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven, siehe DR-Baureihe 92.60–68